China Open 2009 (Bank of Beijing 2009 World Snooker China Open) var en professionell rankingturnering i snooker, som spelades mellan 30 mars och 5 april i Beijing University Students Gymnasium i Peking, Kina. Turneringen vanns en aning överraskande av Peter Ebdon, som tidigare under säsongen bara vunnit två matcher i rankingturneringar.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcardomgång 

De sju lägst rankade spelarna av de som tog sig vidare från kvalet spelade mot sju kinesiska wildcards.

Kval 

Kvalet spelades mellan den 21 och 24 januari. Liang Wenbos match spelades i samband med huvudturneringen.

Källor

Noter

Externa länkar 
 World Snooker
 Global Snooker

2009
Snookersäsongen 2008/2009
2009 i Kina
Sport i Peking
WP:Projekt Kina